Yebra puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Yebra (Guadalajara), municipio de la provincia de Guadalajara, España;
 Yebra de Basa, municipio de la provincia de Huesca, España;
 Yebra (Benuza), localidad del municipio de Benuza en la provincia de León, España.